Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa, akik ebben az évben is együtt indultak, hogy megvédjék címüket, azonban a döntőben 6–3, 6–4 arányban alulmaradtak a Samantha Stosur–Csang Suaj alkotta ausztrál-kínai párossal szemben.

A páros világranglista első helyére a versenyen elért eredménytől függően Kateřina Siniaková és Barbora Strýcová pályázott. Strýcová azonban csak akkor lehetett volna világelső, ha megnyeri a tornát, és a Siniaková−Krejčíková páros legfeljebb a 3. körig jut. Strýcováék az elődöntőben vereséget szenvedtek a későbbi tornagyőztes párostól, Krejčíková pedig a negyeddöntőig jutott, ezzel megőrizte világelsőségét. Babosék akkor sem tudták volna megelőzni a ranglistán előttük álló cseh kettőst, ha megvédik címüket.

Kiemelések

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla az eredményekkel

N2